Mordy – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie siedleckim
 Mordy – dawna gmina wiejska istniejąca na przełomie XIX i XX wieku
 Mordy – gromada
 Mordy – stacja kolejowa w Mordach
 Mordy Miasto – przystanek kolejowy w Mordach

 Mordy – grupa muzyczna